Greifenstein kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Greifenstein, Hessen, ort och kommun, 
 Greifensteine, klippformation,

Österrike 

 Greifenstein (berg i Österrike), Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, 

Robotskapade Österrikeförgreningar